Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 10000 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 18 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 17:00 по местному времени (UTC+4). В забегах приняли участие 14 спортсменов из 9 стран. Олимпийским чемпионом стал нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма, установивший новый олимпийский рекорд — 12:44,45.

Рекорды

Результаты 

 I — внутренняя дорожка, О — внешняя дорожка.

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ